Совхоз «Боровский» — село в Боровском района Калужской области. Является административным центром сельского поселения Село Совхоз «Боровский».

География 
Село Совхоз «Боровский» расположено на северо-востоке Калужской области, юго-западе Боровского района вблизи городов Обнинск, Балабаново и Боровск, на берегу реки Протвы. Высота над уровнем моря — 162 метра.

Население

История 
В различные годы село носило название: погост Троица, Косяги (Косяки), Троица в Косягах (Косяках) Троице-Секия.

Первое поселение, расположенное на месте Совхоза «Боровский» относится ко второй четверти I тысячелетия н.э. (круг древностей мощинской культуры). Размеры селища составляли 130 метров (с севера на юг) и 80 метров (с запада на восток). Его население, по мнению исследователей,  относилось к одному из балтских племён — голяди.

В XIV-XVI веках на территории современного села находилось древнерусское поселение – погост Троица. Оно впервые упоминается в 1433 году, в духовной грамоте князя Юрия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского.

Впоследствии село упоминается в письменных документах 1613 и 1625 годов, в котором погост именуется Троицой в Косеках. 

Во время восстания Ивана Болотникова погост Троица был разрушен.

В 1704 году в селе вновь начато строительство церкви «во имя Живоначальной Троицы, что в Косягах».

В XIX веке население села Косяги составляли только церковнослужители со своими семьями. В 1874 году в Косягах построена новая деревянная церковь Святой Троицы на каменном основании и с колокольней. В 1891 году в селе открыта церковно-приходская школа.

После Октябрьской революции храм был закрыт, а его здание использовалось совхозом, который был создан в селе. По окончании Великой Отечественной войны здание храма было разобрано.

В годы советской власти село было переименовано в село совхоза «Боровский».

Культура и достопримечательности 
Библиотека совхоза Боровский.

В селе планируется возведение Храма в честь Святой Троицы, на предполагаемом месте строительства в 2014 году установлен поклонный крест.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Боровского района (Калужская область)